La Tène puede referirse a:

 La cultura de La Tène.
 El yacimiento de La Tène.
 La comuna suiza de La Tène.